Charlton House ist der Name folgender Herrenhäuser in England:

 Charlton House in Charlton, Stadtteil von London
 Charlton Park House im Charlton Park in Wiltshire

Siehe auch:
 Carlton House in London